Die Liste der Gouvernements von Syrien stellt die Gliederung Syriens in 14 Gouvernements (, Singular ) dar.

Anteile an der Syrischen Wüste haben die Gouvernements Rif Dimaschq und Homs (jeweils Ostteil) und vor allem Deir ez-Zor; weitere Wüstengebiete liegen in den Gouvernements ar-Raqqa und al-Hasaka.

Das Gouvernement Quneitra (Kuneitra) auf den Golanhöhen ist seit 1967 größtenteils von Israel besetzt, das das Gebiet seit 1981 als Teil seines Nordbezirks verwaltet. Die Region um Iskenderūn (Alexandrette), bis zur Eingliederung in die Türkei Sandschak Alexandrette genannt, gehört seit 1939 zur Türkei, wird allerdings ebenfalls von Syrien beansprucht.

Im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien kam es zur Gründung dreier autonomer Kantone, die vor allem von Kurden bewohnt sind. Die Kontrolle über zwei Gouvernements und ihre Hauptstädte (ar-Raqqa und Idlib) hat die syrische Regierung 2015 an islamistische Gruppierungen verloren (Islamischer Staat, al-Nusra-Front).

Weblinks 

 Gliederung Syriens

!
Syrien